Maurilandense – abitanti di Maurilândia do Tocantins
Maurilandense – abitanti di Maurilândia